Шарабрин Иван Георгиевич (3 июля 1905, Мариинский Посад — 1995, Москва) — советский ветеринар, доктор ветеринарных наук (1938), профессор (1935).
Заслуженный деятель науки РСФСР (1970).

Биография 
Родился в чувашской семье.

Участник Великой Отечественной войны 1941-45.

Научная деятельность 
Исследовал взаимосвязи между почвой, растениями и обменом веществ в организме продуктивных животных.

Труды 
Автор свыше 130 научных трудов, в том числе 3 монографий.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени,
 боевой Орден Отечественной войны II степени (1945)
 юбилейный Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Орден Красной Звезды,
 Орден «Знак Почёта»,
 медали
 орден Чехословакии «Большой Чехословацкий Крест»

Ссылки 
 ЧЭ
 Справка

Ветеринары СССР
Родившиеся в Мариинском Посаде